

Persone 
 Reso – pittore tedesco
 Hemreş Reşo – politico e scrittore curdo
 Jason Reso – wrestler canadese

Altro 
 Reso – personaggio della mitologia greca
 Reso – dio fiume della mitologia greca
 Reso – in commercio, bene che viene restituito
 Reso – tragedia attribuita a Euripide
 Reso – specie di macaco
 Resö – comune e isola della Svezia
 RÉSO – città sotterranea di Montreal